

Едженсі — місто, штат Айова
 Едженсі — селище, штат Міссурі